Tai Chi :
 Taijitu, un symbole chinois associé au taoïsme et au néo-confucianisme
 Abréviation commune de Tai-chi-chuan, un art martial interne chinois.